Paróquia (divisão administrativa)

Pessoas
Daniel Parish Kidder
Peggy Parish
Robert Parish

Localidades

Parish (Buenos Aires)

Ver também
Paróquia (desambiguação)

Desambiguação